Guillermo I, duque de Nassau (en alemán: Georg Wilhelm August Heinrich Belgicus zu Nassau-Weilburg/zu Nassau; Kirchheimbolanden, 14 de junio de 1792-Bad Kissingen, 20 de agosto/30 de agosto de 1839) fue el padre del gran duque Adolfo de Luxemburgo y de la reina Sofía (consorte del rey Óscar II de Suecia).

Biografía 
Guillermo era el hijo mayor de Federico Guillermo, príncipe de Nassau-Weilburg y de Luisa Isabel, condesa de Sayn-Wittgenstein-Hachenburg. Tanto su padre como su madre eran soberanos de dos estados alemanes. Con las tropas de Nassau, estuvo envuelto del lado de la Séptima Coalición en la Batalla de Waterloo contra Napoleón.

El 9 de enero de 1816 sucedió a su padre, el duque Federico Guillermo, como príncipe de Nassau-Weilburg y como duque de Nassau conjuntamente con su primo, Federico Augusto de Nassau, de la rama de Nassau-Usingen de su familia. Cuando su primo y co-duque murió el 24 de marzo de 1816, Guillermo heredó los territorios de Usingen y se convirtió en el único gobernante del ducado de Nassau, que incluía el condado mediatizado de su madre Sayn-Wittgenstein-Hachenburg. Mantuvo el título de duque de Nassau durante el resto de su reinado.

Matrimonios y descendencia 
El 24 de junio de 1813, Guillermo contrajo matrimonio en Weilburg con su primera esposa, la Princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen (Hildburghausen, Turingia, 28 de enero de 1794-Biebrich o Weilburg, 6 de abril de 1825), la hija del Duque Federico de Sajonia-Altenburgo (quien, hasta 1826, había sido el último Duque de Sajonia-Hildburghausen) y su esposa, la Duquesa Carlota Georgina de Mecklemburgo-Strelitz. Tuvieron ocho hijos:

 Princesa Augusta Luisa Federica Maximiliana Guillermina de Nassau-Weilburg (Weilburg, 12 de abril de 1814-ibíd., 3 de octubre de 1814).
 Princesa Teresa Guillermina Federica Isabel Carlota de Nassau-Weilburg (Weilburg, 17 de abril de 1815 - Praga, 8 de diciembre de 1871); desposó en Biebrich el 23 de abril de 1837 con el Duque Pedro Georgievich de Oldemburgo. Su nieto fue el General zarista y Gran Duque Nicolás Nicolaiévich de Rusia el Joven
 Gran Duque Adolfo de Luxemburgo (24 de julio de 1817 - 17 de noviembre de 1905); la presente Familia Gran Ducal de Luxemburgo, que quedó extinta en línea masculina en 1912, desciende de él.
 Príncipe Guillermo Carlos Enrique Federico de Nassau-Weilburg (Biebrich, 8 de septiembre de 1819-ibíd., 22 de abril de 1823).
 Príncipe Mauricio Guillermo Augusto Carlos Enrique de Nassau-Weilburg (Biebrich, 21 de noviembre de 1820 - Viena, 23 de marzo de 1850), soltero y sin descendencia.
 Princesa María Guillermina Luisa Federica Enriqueta de Nassau-Weilburg (Biebrich, 5 de abril de 1822-ibíd., 3 de abril de 1824).
 Príncipe Guillermo Carlos Augusto Federico de Nassau-Weilburg (Biebrich, 12 de agosto de 1823 -ibíd., 28 de diciembre de 1828).
 Princesa María Guillermina Federica Isabel de Nassau-Weilburg (Biebrich, 29 de enero de 1825 - Neuwied, 24 de marzo de 1902), desposó en Biebrich el 20 de junio de 1842 con el Príncipe Germán de Wied (Neuwied, 22 de mayo de 1814 -ibíd., 5 de marzo de 1864). Su hija Isabel se casó con el rey Carol I de Rumanía.

Guillermo contrajo matrimonio por segunda vez con la sobrina de su primera esposa, la Princesa Paulina de Wurtemberg (Stuttgart, 25 de febrero de 1810-Wiesbaden, 7 de julio de 1856) el 23 de abril de 1829 en Stuttgart. Paulina era la hija del Príncipe Pablo de Wurtemberg y su esposa Carlota de Sajonia-Hildburghausen.

Guillermo y Paulina tuvieron cuatro hijos:

 Una hija de nombre desconocido (Biebrich, 27 de abril de 1830-ibíd., 28 de abril de 1830).
 Princesa Elena Guillermina Enriqueta Paulina Mariana de Nassau (Wiesbaden, 12 de abril de 1831 - Bad Pyrmont, 27 de octubre de 1888), desposó en Wiesbaden el 26 de septiembre de 1853 con el Príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont y tuvieron descendencia
 Príncipe Nicolás Guillermo de Nassau (20 de septiembre de 1832 - 17 de septiembre de 1905). Contrajo matrimonio (morganático) con Natalia Alexandrovna Pushkina, Condesa de Merenberg, hija de Alexander Pushkin y su esposa Natalia Goncharova. Tuvieron descendencia, ahora extinta en línea masculina.
 Princesa Sofía Guillermina Mariana Enriqueta de Nassau (9 de julio de 1836 - 30 de diciembre de 1913). Contrajo matrimonio con el rey Óscar II de Suecia. Las presentes familias reales belga, danesa, noruega y sueca y la familia gran ducal de Luxemburgo descienden de este matrimonio.

Títulos y órdenes

Títulos 

 14 de junio de 1792 - 9 de enero de 1816: Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Nassau-Weilburg
 9 de enero de 1816 - 24 de marzo de 1816: Su Alteza Serenísima el Príncipe de Nassau-Weilburg ()
 24 de marzo de 1816 - 20 de agosto de 1839: Su Alteza El Duque de Nassau

Órdenes 

 28 de julio de 1816: Caballero gran cruz de la Real Orden de San Esteban de Hungría. ()

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Richard Kolb: Wilhelm (Herzog von Nassau). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 43, Duncker & Humblot, Leipzig 1898, pp. 136-139.

Enlaces externos 
 

Casa de Nassau-Weilburg
Comandantes de las guerras napoleónicas
Duques de Nassau
Príncipes de Nassau
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría